Mount Hunter kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Hunter, Brabant Island, 
 Mount Hunter, Ellworths land,

Australien 

 Mount Hunter (ort), New South Wales, Wollondilly, 

Robotskapade Australienförgreningar